Kolarstwo na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie rozegrane zostało w dniach:
 kolarstwo szosowe w dniach 28 lipca – 1 sierpnia w Regent’s Park,
 kolarstwo torowe w dniach  2 – 7 sierpnia w London Velopark,
 kolarstwo BMX w dniach 8 – 10 sierpnia,
 kolarstwo górskie w dniach 11 – 12 sierpnia w Hadleigh Farm,

Kwalifikacje

Rezultaty

Kolarstwo szosowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo torowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo górskie

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo BMX

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012